Addams är ett engelskspråkigt efternamn, och kan syfta på något av följande:

Personer 
Charles Addams (1912–1988), amerikansk illustratör, skapare av Familjen Addams
Dawn Addams (1930–1985), brittisk skådespelare
Jane Addams (1860–1935), amerikansk filantrop och feminist
William Addams (1777–1858), amerikansk politiker